Килли — многозначный термин:
 Килли (фамилия):
 Килли, Жан-Клод
 Населённые пункты:
 Килли (Оффали) — деревня в Ирландии, находится в графстве Оффали (провинция Ленстер)
 Килли (Корк) — деревня в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер).
 Килли (Кингисеппский район) — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области России.